Die Football League First Division 1933/34 war die 42. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. August 1933 und endete am 5. Mai 1934.

Der FC Arsenal gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Huddersfield Town seine mittlerweile dritte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Stoke City und Tottenham Hotspur konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Newcastle United und Sheffield United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Grimsby Town und Preston North End ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||24
||26
||20
||23
||29
||20
||23
||24
||22
||20
||23
||26
||24
||24
||27
||23
||23
||25
||26
||29
||27
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1933/34 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 3051 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1933-34 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1933/34
Fußballsaison 1933/34